Potsdamer Platz
Reinhold Platz
Pariser Platz
Desambiguação